Чос-Малаль:

 Чос-Малаль — аргентинский город на севере провинции Неукен.
 Чос-Малаль — департамент на севере провинции Неукен, Аргентина.